Cualedro kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cualedro (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Ourense, 
 Cualedro (kommun), Galicien, Provincia de Ourense, 

Robotskapade Spanienförgreningar